Э́рнест Би́рзниек-У́пит (;1871—1960) — латышский и советский писатель. Народный писатель Латвийской ССР.

Биография 
Эрнест Бирзниек-Упит родился 6 апреля 1871 года в усадьбе Бисниеки Дзирциемской волости Туккумского уезда (ныне Зентенская волость Тукумского края), в крестьянской семье Теодора Бирзниека.

Учился в Туккумской городской школе (1887—1889), после окончания которой сдал экзамен на право преподавания.

Народный учитель по профессии, много скитавшийся как по Латвии, так и в России, Бирзниек-Упит с большим знанием и с большой любовью отобразил в своих рассказах жизнь трудящегося люда. Продолжая традиции реалистической новеллы, лучшего латышского новеллиста Рудольфа Блауманиса, Бирзниек-Упит в своих рассказах даёт правдивое, реалистическое отображение окружающей его действительности.

Лучшие его рассказы посвящены крестьянству. С большим мастерством даёт он целую галерею образов бедняков, тружеников, крестьян и батраков, «серых баронов-кулаков». Его лучшие рассказы — это яркое обвинение существующему порядку. Все симпатии писателя на стороне мелкого, незаметного труженика, эксплуатируемого и угнетаемого.

Особенно сильны его рассказы, посвящённые Революции 1905 года, где Бирзниек-Упит с большим мастерством и пониманием показывает трагедию латышского крестьянства в революции 1905 года.

К лучшим произведениям Бирзниека-Упита принадлежит «Pelēkā akmens stāsti» (Рассказы серого камня), «Pret vakaru» (К вечеру), «Pastariņa dienasgrāmata» (Дневник младшего сына), «Pastariņš skolā» (Младший сын в школе) и другие. Многие из них прочно вошли в литературу для детей и юношества.

Скончался 30 декабря 1960 года. Похоронен на Лиелупском кладбище Юрмалы.

Память 
 В 1972 году на родине писателя был открыт мемориальный дом-музей «Бисниеки».
 В 1971 году была выпущена почтовая марка СССР, посвященная Бирзниеку-Упиту. В 2021 г. Почта Латвии выпустила ещё одну марку.
 Первая Тукумская начальная школа носит имя Эрнеста Бирзниека-Упита.
 Одна из улиц Риги носит имя Эрнеста Бирзниека-Упита.

Сочинения 

 «Рассказы Упита» (1900)
 «С утра» (1912)
 «Под вечер» (1913)
 «Рассказы серого камня» (1914).
 «В кавказских горах» (1924)
 «Кавказские рассказы» (1927)
 «Сказки Нины» (т. 1—2, 1922—24)
 «Наши друзья» (1925)
 «Дневник Пастариня» (1922)
 «Пастаринь в школе»(1923)
 «Пастаринь в жизни» (1924)

Признание и награды 
 Орден Трёх звёзд IV степени (1927)
 орден Ленина (03.01.1956)
 орден Трудового Красного Знамени (1950)
 Народный писатель Латвийской ССР (1947)

Литература

Примечания

Ссылки 
 Эрнест Бирзниек-Упитис на сайте Латвийской центральной детской библиотеки 
 ОТКЗ  
https://flnka.ru/glav_lenta/15586-ocharovannyj-plennik-kavkaza.html   

Писатели Латвии
Народные писатели Латвийской ССР
Похороненные на Лиелупском кладбище